Brian Freemantle
 Glenn Freemantle